Hißmann ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Hißmann (1907–1989), deutscher Autor